Les désignations de Bayer G Carinae (G Car) et g Carinae (g Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 G Carinae, ou HR 3643, est une étoile binaire ;
 g Carinae, ou HD 80230, est une étoile géante rouge.

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire